Brentwood kan avse:

Ursprung 
 Brentwood, Essex, orten i England som många platser runt världen är namngivna efter.

Platser

Australien
 Brentwood, Western Australia
 Brentwood, South Australia

Kanada
 Brentwood Bay, British Columbia
 Brentwood, Calgary, en stadsdel i Calgary, Alberta
 Brentwood Park (eller "Brentwood"), en stadsdel i Burnaby, British Columbia
 Brentwood , Nova Scotia

Nya Zeeland
 Brentwood, en stadsdel i Upper Hutt, Wellington

Storbritannien
Brentwood (borough), ett lokaldistrikt
Brentwood, England

USA
 Brentwood, Contra Costa County, Kalifornien, en stad i San Francisco Bay Area
 Brentwood, Los Angeles, Kalifornien, ett distrikt i Los Angeles 
 Brentwood, Maryland
 North Brentwood, Maryland
 Brentwood (McComb, Mississippi)
 Brentwood, Missouri
 Brentwood, New Hampshire
 Brentwood, New York
 Brentwood-Darlington, Portland, Oregon
 Brentwood, Pennsylvania
 Brentwood, Tennessee
 Brentwood, Austin, Texas
 Brentwood, Washington, D.C.

Skolor

Australien
 Brentwood Secondary College, Glen Waverley, Melbourne

Kanada
 Brentwood College School, Mill Bay, British Columbia

Storbritannien
 Brentwood School (England), Essex

USA
 Brentwood School (Los Angeles), Kalifornien
 Brentwood High School (Brentwood, New York)
 Brentwood Elementary School, Spokane, Washington